Niemcy:
 Norddeich – dzielnica miasta Norden
 Norddeich – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen